Stylocordyla är ett släkte av svampdjur. Stylocordyla ingår i familjen Stylocordylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Stylocordyla